Baron Spencer bezeichnet folgende britische Adelstitel:
 Baron Spencer of Althorp (1671)
 Baron Spencer of Wormleighton (1603)